Santafé är en ort i Spanien. Den ligger i provinsen Provincia de Granada och regionen Andalusien, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Santafé ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santafé är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Santafé. Runt Santafé är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Granada,  km öster om Santafé. Trakten runt Santafé består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Andalusien